Тай-цзун () — посмертный титул (мяо-хао), присваиваемый в Китае представителям некоторых династий.

 Император династии Чэн, 304—334,  см. Ли Сюн
 Император династии Ранняя Цинь, 386—394,  см. Фу Дэн
 Император династии Тан, 627—649,  см. Тай-цзун (династия Тан) (Ли Шиминь)
 Правитель царства Минь, 926—935,  см. Ван Яньцзюнь
 Император династии Ляо, 926—947,  см. Тай-цзун (династия Ляо)
 Император династии Сун, 976—997,  см. Тай-цзун (династия Сун)
 Император династии Цзинь, 1123—1134,  см. Тай-цзун (династия Цзинь)
 Император династии Юань, 1229—1241,  см. Угэдэй
 Император династии Мин, 1402—1424,  см. Юнлэ
 Император династии Цин, 1626—1643,  см. Хунтайджи

История Китая